Happy Endings steht für:

 Happy Endings (Film), US-amerikanische Filmkomödie (2005)
 Happy Endings (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (2011–2013)
 Happy Endings Film, deutsches Filmproduktionsunternehmen

Siehe auch:
 Happy End (Begriffsklärung)